Siccardi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Jean Siccardi (né en 1947), poète, dramaturge, romancier et auteur français ;
 Yann Siccardi (né en 1986), judoka monégasque.

Divers
 Lois Siccardi, texte législatif du Royaume de Sardaigne.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien